Alon Reininger (né en 1947), photographe israélien naturalisé américain
 Robert Reininger (1869-1955), philosophe autrichien
 Zac Reininger (né en 1993), joueur de baseball américain